Apodaca puede referirse a:
 Apodaca, apellido vasco.
 Apodaca, ciudad mexicana del estado de Nuevo León.
 Apodaca, concejo español del municipio de Cigoitia, Álava.